Hochfilzensattel nannte man historisch:
 Filzensattel, den Pass zwischen Saalfelden über Maria Alm nach Dienten am Hochkönig im Osten
 Grießenpass, den Pass zwischen Saalfelden über Leogang nach Hochfilzen und Fieberbrunn im Westen